Pollock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Darren A. Pollock
 Leland W. Pollock